Змагання з художньої гімнастики в індивідуальному багатоборстві на літніх Олімпійських іграх 2016 проходили 19 і 20 серпня на Олімпійській арені Ріо. В змаганнях брали участь 26 спортсменок з 24-х країн.

Формат змагань 

Змагання складалися з двох кіл: кваліфікаційного і фінального. Перші десять гімнасток у кваліфікації вийшли у фінал. У кожному колі учасниці виконували по чотири вправи: м'яч, обруч, булави і стрічка. Бали в цих вправах складаються в загальну суму.

Результати

Кваліфікаційне коло

Фінал

Посилання 
 ФІГ  

2016